Armeni (argonauta), argonauta nadiu de Rodes o d'Armènion a Tessàlia 
 Armeni (religiós), religiós cristià grec
 Armeni, membre del grup humà dels armenis, originari de la zona del Caucas, assentats a Armènia, Geòrgia i Rússia 
 Armeni, llengua indoeuropea parlada al Caucas